Woodlake ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodlake (Kalifornien)
 Woodlake (Kentucky)
 Woodlake (Texas)
 Woodlake (Virginia)
 Woodlake Junction (Kalifornien)